Brandenburger Tor (Berlijn), een poort in Berlijn
 Station Brandenburger Tor, een station nabij bovenstaande poort
 Brandenburger Tor (Kaliningrad), een poort in Kaliningrad (voorheen Koningsbergen)
 Brandenburger Tor (Potsdam), een poort in Potsdam